Le tournoi de tennis de Canton est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2014, classée en catégorie International, se dispute du 15 au .

Monica Niculescu remporte le simple dames. En finale, elle bat Alizé Cornet, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chuang Chia-Jung et Liang Chen.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Trois équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Canton
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Canton
Tennis en Chine en 2014
Tennis en septembre 2014